Setge de Castelló d'Empúries (1467), batalla durant la Guerra Civil catalana.
 Setge de Castelló d'Empúries (1653), batalla durant la Guerra dels Segadors.
 Setge de Castelló d'Empúries (1655), batalla durant la Guerra dels Segadors.